Amerikai Egyesült Államok
Medford (Indiana)
Medford (Maine)
Medford (Massachusetts)
Medford (Minnesota)
Medford (Missouri)
Medford (New Jersey)
Medford Lakes (New Jersey)
Medford (New York)
Medford (Oklahoma)
Medford (Oregon)
Medford (nagyváros, Wisconsin)
Medford (kisváros, Wisconsin)